Kotel kan syfta på:

Kotel, ort i Bulgarien
Obsjtina Kotel, kommun i Bulgarien
Kotel (berg), berg i Tjeckien